Сан Хосе дел Чарко има више значења:

 Сан Хосе дел Чарко (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Хосе дел Чарко (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику